Esta é uma lista de Jogadores de Futsal do Sport Lisboa e Benfica.

Masculino

Plantel 2010/08

2015-16
Juanjo; Chaguinha, Bruno Coelho, Fernando Wilhelm e Patias. Suplentes: Bebé, Fábio Cecílio, Rafael Henmi, Gonçalo Alves, Alan Brandi, Cristiano, Ré e Jefferson.

2016-17

2017-18
Plantel 2017/18

Equipa Técnica

Feminino

2016-17

2017-18

Sport Lisboa e Benfica